Марте Олсбю-Ройселанн (; ) — норвежская биатлонистка, трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира (11 раз — в эстафетах), обладательница Кубка мира 2021/22. По общему количеству золотых медалей чемпионатов мира занимает первое место в истории среди женщин.

Карьера 

Впервые пробилась на этапы Кубка мира в составе своей сборной в сезоне 2012/2013. Дебют состоялся в индивидуальной гонке в Эстерсунде. С одним промахом Олсбю финишировала 28-й и набрала в зачет Кубка мира 13 очков. В следующий раз спортсменка приняла участие в розыгрыше Кубка мира уже в следующем сезоне во французском Анси. В преследовании она заняла 21-е место.

В первой гонке биатлонной программы на Олимпийских играх в Корее, Марте смогла завоевать первую для себя олимпийскую награду - серебряную медаль в женском спринте.

В августе 2018 года вышла замуж за биатлониста Сверре Ройселанна и, начиная с сезона 2018/19, выступает под двойной фамилией.

На чемпионате мира 2020 года в итальянской Антерсельве в 7 гонках Марте завоевала 5 золотых и 2 бронзовых медали. По этому показателю Марте является единственной в мире биатлонисткой, завоевавшей медали во всех гонках чемпионата мира (этого же ранее добивались Тура Бергер, Мари Дорен-Абер и Лаура Дальмайер, но на тот момент в программе чемпионатов мира было предусмотрено 6 гонок, а не 7).

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в первый день соревнований в составе смешанной эстафетной команды Норвегии завоевала олимпийскую золотую медаль. Спустя два дня в индивидуальной гонке завоевала бронзовую медаль, а затем золотые медали в спринте на 7,5 км и в преследовании на 10 км. Первая в истории биатлонистка, сумевшая на одной Олимпиаде завоевать 5 медалей (4 из которых в личных дисциплинах).

На чемпионате мира 2023 года в Оберхофе выиграла золото в смешанной эстафете и сингл-миксте, доведя общее количество своих золотых наград на чемпионатах мира до рекордных 13, обойдя Магдалену Нойнер. В личных гонках завоевала бронзу в гонке преследования.

14 марта 2023 года объявила о завершении карьеры после сезона 2022/23.

Результаты

Олимпийские игры 
7 медалей (3 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые)

Юниорские и молодёжные достижения

Чемпионаты мира 
17 медалей (13 золотых, 4 бронзовые)

Кубок мира 

 2012—2013 — 81-е место (13 очков)
 2013—2014 — 52-е место (110 очков)
 2014—2015 — 46-е место (143 очка)
 2015—2016 — 22-е место (352 очка)
 2016—2017 — 12-е место (551 очко)
 2017—2018 — 14-е место (450 очков)
 2018—2019 — 3-е место (508 очков)
 2019—2020 — 5-е место (597 очков)
 2020—2021 — 2-е место (963 очка)
 2021—2022 — 1-е место (957 очков)
 2022—2023 — 15-е место (502 очка)

Победы 

Личные (по состоянию на 24 марта 2022)

Эстафеты (по состоянию на 24 марта 2022)

Примечания 

Биатлонисты Норвегии
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по биатлону
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Европы по биатлону